Сенява:

 Сенява — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Пшеворский повят.
 Сенява — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшеворский повят, Подкарпатское воеводство.